Akció (marketing) – értékesítést ösztönző marketingtevékenység, a köznyelv elsősorban a bolti leárazást érti alatta
 Akció (zene) – a húros hangszerek egy sajátsága
 Akció (zongora) – a mechanizmus, amikor a zongora billentyűjének lenyomása után a kalapács ráüt a húrra